Вторая битва за Пальмиру — боевые действия за город Пальмиру, в декабре 2016 — марте 2017 года. В декабре 2016 года, пользуясь отвлечением значительных сил сирийской армии и российских ВКС на военную операцию в Алеппо, боевики ИГИЛ полностью захватили Пальмиру. В ходе контрнаступления сирийской армии 2 марта 2017 года Пальмира была во второй раз освобождена.

Предшествующие события 

Боевики ИГ захватили Пальмиру в мае 2015 года, после того, как Сирийская Арабская Армия ушла из города.  В марте 2016 года город был отбит. Однако, террористическая группировка всё ещё удерживала восток провинции Хомс и находилась в непосредственной близости к Пальмире. Город исторически и всемирно важен, битва происходит на фоне наступления на Мосул и Ракку. Это место также стратегически важно, поскольку находится в непосредственной близости к нефтяным месторождениям.
В течение лета 2016 года боевики ИГ находились с трёх сторон от Пальмиры (к северу, востоку и югу), правительственные силы контролировали Пальмиру, окрестности и дорогу Пальмира-Хомс, на которой расположена авиабаза Т-4 (Тияс).

Новое наступление ИГ 

Сообщения об активности боевиков ИГ стали поступать 8 декабря 2016 года. 9 декабря бои шли на подступах к Пальмире, боевики ИГ использовали нагруженные взрывчаткой автомобили для прорыва обороны, сообщалось об использовании для этого танка без башни, начинённого взрывчаткой. 8-9 декабря ВВС Сирии и ВКС России наносили массированные удары с воздуха по наступающим боевикам, и наступление боевиков приостановилось. К 11 декабря ВКС России в результате авиаударов уничтожили свыше 300 боевиков ИГИЛ. 9 декабря из Пальмиры ушли российские военные, часть правительственных войск и часть жителей города. 10 декабря наступление боевиков ИГ возобновилось, им удалось захватить элеваторы на востоке Пальмиры, и 11 декабря боевики установили контроль над Пальмирой.

В понедельник, 12 декабря 2016 года, отряды вооружённых формирований «Исламского государства» продолжили наступление от Пальмиры в западном направлении, сообщает арабское издание «Аль-Маздар». Пальмиру террористы взяли под свой контроль 11 декабря 2016 года. По данным издания, террористы также захватили населённые пункты аль-Байярат и ад-Давва к западу от Пальмиры и нефтяное месторождение Хайян. По словам Таляла Аль-Барази, губернатора провинции Хомс, в которой находится Пальмира, из города были эвакуированы 80 % населения.

В период с 11 по 14 декабря террористы два раза безуспешно пытались взять авиабазу Т-4, которая находится под Пальмирой. Все атаки боевиков ИГ были отбиты Сирийской армией.

Контрнаступление сирийской армии 

14 декабря Сирийская армия перешла в контрнаступление, отбив высоты у базы Т-4, которая находится под Пальмирой. Боевая авиация сирийских ВВС наносит удары с аэродрома Т-4 по местам скопления боевиков, которые удерживают позиции на юго-западе Пальмиры и в районе нефтяного месторождения «Магер».

26 декабря Правительственная армия Сирии ликвидировала не менее 25 боевиков организации «Исламское государство» к западу от города Пальмира. Высокопоставленный командир экстремистской группировки «Исламское государство» Абу Джандал аль-Кувейти  ликвидирован в ходе авиаудара коалиции неподалеку от дамбы, находящейся на реке Евфрат в 40 километрах от сирийского города Ракка.

1 января 2017 года Военнослужащие сирийской армии отразили атаку террористов ИГ в окрестностях авиабазы «Т-4» вблизи Пальмиры.

15 февраля В районе Пальмиры правительственные войска продолжают наступление, их передовые части находятся менее чем в 20 километрах от города.

17 февраля Сирийские войска ведут бои с ИГИЛ в 17 км от Пальмиры.

22 февраля Сирийские войска заняли стратегические позиции ИГ на востоке Хомса и приблизились к Пальмире.

24 февраля Террористы ИГИЛ провели удачное контрнаступление в районе Пальмиры и отбросили сирийские войска на 15 километров.

1 марта Сирийская армия выбила боевиков ИГ из цитадели Пальмиры.

2 марта 2017 года Пальмира была полностью освобождена от боевиков ИГИЛ Сирийской правительственной армией при поддержке ВКС и ССО России.

Реакция и заявления 
Президент Сирии Башар Асад назвал атаку на Пальмиру попыткой отвлечь внимание от Алеппо.

Примечания 

Сражения по алфавиту
Сражения гражданской войны в Сирии
Декабрь 2016 года
2016 год в Сирии
Сражения России
Военная операция России в Сирии